Mariagården kan avse:

 Mariagården, Göteborg – kulturminnesmärkt byggnad, tidigare fattighus
 Mariagården, Umeå kommun – småort